Weitenauer ist

ein Familienname:
 Ignaz Weitenauer (1709–1783), bayerisch-österreichischer Jesuit und Orientalist 
 Weitenauer (Glockengießer), Schweizer Glockengießerfamilie

ein Ortsname:
 Weitenauer (Kraftisried), Ortsteil der Gemeinde Kraftisried, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch
 Weitenau
 Weitnauer